Saša Ilić peut désigner :
  (1970-), footballeur macédonien évoluant au poste de gardien de but ;
 Saša Ilić (1972-), footballeur yougoslave évoluant au poste de gardien de but ;
 Saša Ilić (1977-), footballeur yougoslave-monténégrine-serbe évoluant au poste de milieu de terrain.

Voir aussi